Osiedla typu miejskiego na Ukrainie:
 Ołeksandriwka – wieś w obwodzie chersońskim, w rejonie biłozerskim
 Ołeksandriwka – wieś w obwodzie chersońskim, w rejonie nowotroickim
 Ołeksandriwka – obwód doniecki, Kramatorsk
 Ołeksandriwka – obwód doniecki, rejon marjiński
 Ołeksandriwka – obwód doniecki, rejon ołeksandriwski
 Ołeksandriwka – obwód kirowohradzki, rejon ołeksandriwski
 Ołeksandriwka – obwód mikołajowski, rejon wozniesieński
 Ołeksandriwka – obwód odeski, Czornomorśk
 Ołeksandriwka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie korosteńskim